Svedmyra – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Svedmyra – stazione della metropolitana di Stoccolma